Prva savezna liga Jugoslavije bila je najviši rang fudbalskog takmičenja u Jugoslaviji 1976/77. godine. I četrdesetdeveta sezona po redu u kojoj se organizovalo prvenstvo Jugoslavije u fudbalu. Šampion je postala Crvena zvezda iz Beograda, osvojivši svoju dvanaestu šampionsku titulu.

Liga 

Najbolji strelac lige: Zoran Filipović (Crvena zvezda) - 21 gol u 33 utakmice.

Šampion 
 Crvena Zvezda (trener: Gojko Zec)

igrači (utakmica/golova): 
 Vladislav Bogićević (34/7)
 Zoran Filipović (33/21)
 Slavoljub Muslin (32/0)
 Dušan Nikolić (30/2)
 Zoran Jelikić (27/0)
 Branko Radović (26/0)
 Dušan Savić (25/15)
 Boško Kajganić (25/0)
 Dušan Lukić (23/1)
 Nikola Jovanović (23/0)
 Miloš Šestić (22/8)
 Srboljub Stamenković (19/4)
 Mile Novković (18/1)
 Petar Baralić (17/1)
 Milan Babić (16/0)
 Sead Sušić (13/7)
 Aleksandar Stojanović (11/0)
 Zdravko Borovnica (10/0)
 Vladimir "Pižon" Petrović (10/0)
 Dragoslav Stepanović (7/0)
 Bratislav Đorđević (5/0)
 Milan Ćalasan (3/0)
 Radivoje Ratković (3/0)
 Dragan Simeunović (1/0) -golman-
 Aleksandar Panajotović (1/0)
 Danilo Mandić (1/0)
 Dušan Ajder (1/0)
 Dejan Stanković (1/0)

Vidi još 
 Kup Jugoslavije u fudbalu
 Prvenstvo Jugoslavije u fudbalu
 Fudbalski savez Srbije

Spoljašnje veze 
 Tabele fudbalskih prvenstava Jugoslavije

Првенства Југославије у фудбалу
Сезона 1976/77. у југословенском фудбалу